Emergency! — первый студийный альбом американской фьюжн-группы The Tony Williams Lifetime, вышедший в 1969 году. Альбом стал одной из первых значимых записей стиля фьюжн. Его обычно оценивают как новаторский, влиятельный и незаурядный альбом, повлиявший на развитие таких жанров как джаз, рок и фьюжн.

Первый состав ансамбля, записавший этот альбом, представлял собой пауэр-трио с американцами Тони Уильямсом на ударных, Ларри Янгом на органе и английским гитаристом Джоном Маклафлином. «Emergency!» стал единственным альбомом, записанным этим составом.

Альбом был записан в Нью-Йорке за два дня в мае 1969 года и был в том же году выпущен на двух долгоиграющих пластинках, причём каждая из четырёх сторон содержала по две композиции.

На альбоме группа экспериментирует в широком жанровом диапазоне, включая фанк, психоделический рок, хард-боп, блюз и фри-джаз. Альбом характеризуется мощным «электрическим» звучанием, сочетая различные стилистические элементы порой в рамках одной композиции: «Spectrum» начинается как типичный быстрый хард-боп, где особо выделяется энергичное органное соло Ларри Янга, но затем звучат тяжёлые гитарные риффы. На некоторых треках можно услышать голос Тони Уильямса. «Beyond Games» и «Via The Spectrum Road» являются полноценными песнями (последняя имеет довольно опосредованное отношение к джазу и звучит скорее как психоделический рок), в начале и в конце «Where» небольшой текст скорее проговаривается; «Sangria For Three» содержит лишь небольшой вокализ. Саунд альбома мощный, немного небрежный и напоминает больше о рок-музыке, чем о джазе.

Отмечается, что все три музыканта группы в разное время участвовали в различных составах Майлза Дэвиса.

Ларри Янг также играл на альбоме Джона Маклафлина «Devotion» в 1970 году.

Отзывы 
Альбом имел положительную критику как сразу после выхода, так и в последующие годы.

В рецензии для The Village Voice музыкальный критик Роберт Кристгау назвал альбом «оглушительным» и назвал Тони Уильямса «вероятно, лучшим барабанщиком в мире».

В ретроспективном отзыве AllMusicGuide Лео Стэнли указывает, что Emergency! «стёр границы между роком и джазом» своими «плотными, смелыми, непредсказуемыми звуковыми ландшафтами», «создав фундамент стиля и звучания фьюжна».

По мнению Денниса Полкоу из Chicago Tribune, несмотря на вызывающее вопросы качество звука, альбом имеет «непревзойдённые для фьюжна энергию и дух».

Список композиций

Участники 
 Джон Маклафлин — гитара
 Ларри Янг — орган
 Тони Уильямс — ударные; вокал [2, 3, 5, 7]

Примечания

Ссылки 
 AllAboutJazz: Emergency!
 Chicago Tribune: Emergency!
 AllMusicGuide: Emergency!
 Progarchives: Emergency!

Дебютные альбомы 1969 года
Альбомы прогрессивного рока
Джазовые альбомы США
Альбомы The Tony Williams Lifetime